Osoby o tym nazwisku:
 Giovanni Bernardino Nanino – włoski kompozytor
 Giovanni Maria Nanino – włoski kompozytor